Labersbach ist der Name folgender Gewässer:

 Labersbach (Löster), linker Zufluss der Löster vor Lockweiler, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Labersbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel vor Treis-Karden, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz